Рабастенс-де-Бигор (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Тарб.

Код INSEE кантона 6518. Всего в кантон Рабастенс-де-Бигор входят 24 коммуны, из них главной коммуной является Рабастенс-де-Бигор.

Коммуны кантона

Население 
Население кантона на 2007 год составляло 4 782 человека.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 http://www.lion1906.com/departements/hautes-pyrenees/rabastens-de-bigorre.php 

Кантоны департамента Верхние Пиренеи